est une chanson de Tina Turner, issue de son troisième album studio . Elle sort en 1978 en tant que troisième single de l'album.

Historique

Versions

Classements

Références 

Chanson interprétée par Tina Turner
Chanson de 1978
Single publié par Parlophone